Mamma, mi compri un papà? (The Maid) – film per la televisione del 1991 diretto da Ian Toynton
 The Maid - La morte cammina tra i vivi – film del 2005 diretto da Kelvin Tong